Der Kanton Saint-Éloy-les-Mines ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Riom, im Département Puy-de-Dôme und in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 35 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Sainteloylesmines